Culant ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre-Louis de Culant (1733–1799), französischer Militär und Politiker
 Charles de Culant (1410–1460), französischer Adliger, Großmeister von Frankreich
 Louis de Culant (1360–1444), französischer Amiral
 Philippe de Culant († 1454), französischer Adliger, Marschall von Frankreich